Coch ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Coch (1887–1945), evangelischer deutscher Theologe und Bischof
 Georg Coch (1842–1890), deutsch-österreichischer Ökonom und Bankier
 Gerhard Coccejus eigentlich Gerhard Coch (1601–1660), Bremer Ratsherr
 Joachim Christian Coch (vor 1647–1713), deutscher Rechtsgelehrter, Richter am Wismarer Tribunal
 Johann Friedrich Coch (1624–1683), Ratsherr und Bürgermeister von Stralsund
 Johannes Coccejus eigentlich Johannes Coch (1603–1669), protestantischer Theologe
 Otto Christian Coch (1673–1740), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident

ferner:
 Hecklah & Coch, Rap-Duo

Sonstiges
 CoCH, Abkürzung für „Council of Christian Hospitals“
 Georg-Coch-Platz im 1. Wiener Gemeindebezirk

Siehe auch
 Cochius
 Koch (Begriffsklärung)

COCH